Илья́ Соро́кин:
 Сорокин, Илья Васильевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Сорокин, Илья Игоревич (род. 1995) — российский хоккеист, Олимпийский чемпион.
 Сорокин, Илья Юрьевич (род. 2001) — российский баскетболист.